Makondé peut désigner :
 les Makondés, un peuple d'Afrique australe ;
 le makondé, une langue bantoue.